Qishlāq kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sānsan, ort, Zanjan, 
 Shāhvardī, ort, Östazarbaijan, 
 Qeshlāq (ort i Lorestan), 
 Qeshlāq-e Dehnow, ort, Hamadan, 
 Rūdkhāneh-ye Qeshlāq (vattendrag i Kurdistan, lat 35,10, long 46,88), 
 Ālūcheh Qeshlāq, ort, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar